Salou bezeichnet:
 eine Stadt in Spanien, siehe Salou

Salou ist der Familienname folgender Personen:
 Bachirou Salou (* 1970), togoischer Fußballspieler
 Dramane Salou (* 1998), burkinischer Fußballspieler
 Tadjou Salou (1974–2007), togoischer Fußballspieler